Criserm de Corint, escriptor grec 
 Criserm, metge grec